Sot de Ferrer kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sot de Ferrer (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Sot de Ferrer (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar